Аллига́торовые () — семейство крокодилов. От настоящих крокодилов визуально отличаются в первую очередь строением черепа: обычно более короткой, широкой и плоской мордой.

Семейство аллигаторовых включает в себя всех вымерших и современных представителей отряда крокодилов, которые более тесно связаны с американским аллигатором, чем с нильским крокодилом или гавиалом.

По размерам аллигаторовые обычно уступают представителям семейств настоящих крокодилов или гавиалов. Представители родов Alligator и Caiman являются социальными, ведущими размереный образ жизни животными, проводящими время в ленивом поджидании мелкой добычи. Гладколобые и чёрные кайманы, напротив, более активны и ведут образ жизни, в целом схожий с таковым у некоторых настоящих крокодилов.

Распространение 
Все виды аллигаторовых, кроме китайского аллигатора, обитают в Новом Свете. Самый северный вид обитает в США — миссисипский аллигатор; самые южные — кайманы из Южной Америки.

Происхождение и классификация 
Члены этого семейства впервые возникли в конце мелового периода. Leidyosuchus из Альберты — самый ранний известный род. Ископаемые аллигаториды были найдены по всей Евразии, что говорит о том, что они некогда воспользовались сухопутными мостами Северной Атлантики и Берингова пролива, соединявшими Северную Америку и Евразию в период мела, палеогена и неогена. Аллигаторы и кайманы разделились в Северной Америке в конце мелового периода, вторые достигли Южной Америки на протяжении палеогена, до образования Панамского перешейка в период неогена. Полный митохондриальный геном миссисипского аллигатора секвенировали в 1990-е годы, он говорил о том, что аллигаторы эволюционировали со скоростью, аналогичной млекопитающим, и большей, чем птицы и холоднокровные позвоночные. Однако, полный геном, описание которого опубликовано в 2014 году, предполагает, что аллигаторы развивались гораздо медленнее, чем млекопитающие и птицы.

Семейство включает (из сохранившихся сегодня) 4 рода и 8 видов. С учётом вымерших таксонов оно намного более разнообразно и по сей день обнаруживаются ископаемые остатки животных, что в дальнейшем могут быть причислены к семейству аллигаторовых.
Надсемейство Alligatoroidea
Семейство Alligatoridae
Подсемейство Alligatorinae
 Род Albertochampsa (вымер)
 Род Chrysochampsa (вымер)
 Род Hassiacosuchus (вымер)
 Род Navajosuchus (вымер)
 Род Ceratosuchus (вымер)
 Род Allognathosuchus (вымер)
 Род Hispanochampsa (вымер)
 Род Arambourgia (вымер)
 Род Procaimanoidea (вымер)
 Род Wannaganosuchus (вымер)
 Род Krabisuchus (вымер)
 Род Eoalligator (вымер)
 Род Alligator
 Alligator prenasalis (вымер)
 Alligator mcgrewi (вымер)
 Alligator olseni (вымер)
 Китайский аллигатор, Alligator sinensis
 Alligator mefferdi (вымер)
 Миссисипский аллигатор, Alligator mississippiensis
 Подсемейство Caimaninae
 Род Necrosuchus (вымер)
 Род Eocaiman (вымер)
 Род Paleosuchus
 Гладколобый кайман Кювье, Paleosuchus palpebrosus
 Гладколобый кайман Шнайдера, Paleosuchus trigonatus
 Род Purussaurus (вымер)
 Род Mourasuchus (вымер)
 Род Orthogenysuchus (вымер)
 Род Caiman
Якарский кайман, Caiman yacare
 Крокодиловый кайман, Caiman crocodilus
 C. c. apaporiensis
 C. c. fuscus
 Caiman lutescans (вымер)
Широконосый кайман, Caiman latirostris
 Род Melanosuchus
 Melanosuchus fisheri (вымер)
 Черный кайман, Melanosuchus niger

См. также 
 Крокодилы
 Настоящие крокодилы
 Гавиаловые

Примечания 

 
Семейства архозавров